В парному розряді жіночого тенісного турніру Commonwealth Bank Tennis Classic 1994, що проходив у рамках Туру WTA 1994, Яюк Басукі і Романа Теджакусума виграли титул, у фіналі перемігши пару Кього Нагацука і Ай Суґіяма per walkover.

Сіяні пари 

 Маріан де Свардт /  Керрі-Енн Г'юз (чвертьфінал)
 Кього Нагацука /  Ай Суґіяма (чемпіонки)

 Мішелл Джаггард /  Рене Сімпсон (півфінал)
 Жанетта Гусарова /  Домінік Монамі (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Commonwealth Bank Tennis Classic